

Patronyme 

 Joseph Guédon (1862-1947), architecte naval français ;
 Paul Guédon (1890-1959), poète français ;
 Robert Guédon (1902-1978), résistant français ;
 Louis Guédon (1935- ), homme politique français ;
 Philippe Guédon (1933- ), ingénieur français dans l'automobile ;
 Jean-Claude Guédon (1943- ), écrivain et professeur de littérature québécois ;
 Henri Guédon (1944-2006), peintre et musicien de jazz martiniquais :
 Frédéric Guédon (1966- ), coureur cycliste français.

Toponyme 
 Le Petit Guedon, lieu-dit de la commune d'Allonnes (Sarthe), en France.

Voir aussi 

 Alexis Bacquoy-Guédon, un musicien et maître à danser français